Лещёв — русская фамилия; имеет женскую форму Лещёва.

 
 Лещёв, Альберт Викторович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Лещёв, Анатолий Алексеевич (1923—1995) — Герой Советского Союза.
 Лещёв, Василий Васильевич (1916—1982) — советский актёр, режиссёр.
 Лещев, Вячеслав Алексеевич (1906—1972) — советский звукооператор.
 Лещёв, Юрий Иванович (1942—2019) — советский боксёр, тренер по боксу.

Топоним
 Лещев — бывший хутор в Волгоградской области, территория которого вошла в состав Волгограда.
 Лещев — хутор в Ленинском районе Волгоградской области, Россия.

См. также